Pat Crawford Brown (Nova Iorque, 29 de junho de 1929 - Corona, 2 de julho de 2019) foi uma atriz de televisão e cinema norte-americana. Teve participações em filmes como Sister Act e Elvira. Além de atuar nas séries de televisão Gilmore Girls, Ellen, Buffy The Vampire Slayer e em Desperate Housewives.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos